Естрада има више значења:

 Естрада (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Естрада (Сарик), насеље у савезној држави Сонора у Мексику

Особе 
 Алфонсо де Естрада, шпански племић и диполомата
 Карла Естрада, мексичка продуценткиња